Rubeš peut se référer à :

Patronyme 
  (1814-1853), humoriste et auteur tchèque ;
 Jan Rubeš (1920-2009), réalisateur canadien d'origine tchèque ;
 Janek Rubeš (1987-), vidéaste et journaliste tchèque ;
  (1918-2000), psychiatre tchèque ;
  (1913-1994), procureur et juge tchèque ;
 Martin Rubeš (1996-), escrimeur tchèque ;
  (1925-2013), actrice et productrice de cinéma austro-canadienne ;
  (1992-), joueur de hockey sur glace tchèque ;
  (1905-?), footballeur tchèque aussi appelé Josef Rubeš ;
  (1970-), ancien joueur de hockey sur glace tchèque, devenu entraîneur.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme